Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1970.

Артур Еш је освојио турнир. У финалу је победио Дика Крилија резултатом 6-4, 9-7, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1970.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1970.